Essingen ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände: 

 Essingen (Pfalz). Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Essingen (Württemberg), Gemeinde im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Hohenfels-Essingen, Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz

 Essingen (Mersch), Ortschaft in der Gemeinde Mersch in Luxemburg

 Stora Essingen und Lilla Essingen, Inseln im schwedischen See Mälaren

Siehe auch:
 Esingen